Białe noce – zjawisko na niebie

Kultura 
 Białe noce – opowiadanie Fiodora Dostojewskiego
 Białe noce – dramat w reżyserii Luchino Viscontiego z 1957 roku 
 Białe noce – radziecki film kostiumowy w reżyserii Ivana Pyryeva z 1959 roku
 Białe noce – amerykański film sensacyjny w reżyserii Taylora Hackforda z 1985 roku
 Białe noce – rosyjski film w reżyserii Leonida Kvinikhidze z 1992 roku
 Białe noce – południowokoreański serial telewizyjny z 2016 roku